Miejscowości w USA:
 Worthington – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Greene
 Worthington – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Delaware
 Worthington – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Greenup
 Worthington – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampshire
 Worthington – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Nobles
 Worthington – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Putnam
 Worthington – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Franklin
 Worthington – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Armstrong
 Worthington – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Marion
Gminy w USA:
 Worthington (ang. Worthington Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampshire
 Worthington (ang. Worthington Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Nobles
 Worthington (ang. Worthington Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Richland
W Wielkiej Brytanii:
 Worthington – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Worthington – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia)